Генофонд слов'ян (чи генотип слов'ян) — термін, що є у вжитку на позначения генетичних особливостей слов'ян.

Див. також 
 Українці
 Слов'яни
 Ген
 Генофонд
 Генофонд українців

Посилання 
 САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич, "ОБРАЗ ВРАГА. РАСОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ"  

 

Слов'яни
Палеоантропологія Європи